Les Deux Monsieur de Madame, film français d'Abel Jacquin et Georges Pallu (1933)
 Les Deux Monsieur de Madame, film français de Robert Bibal (1952)